Grenzwacht steht für
 Grenzwacht (1938 bis 1945, Kreis Lyck in Ostpreußen), ein deutscher Name der Ortschaft Zawady-Tworki in Polen (bis 1938 Sawadden), 
 Kurzform für das Schweizerische Grenzwachtkorps
 Haus Grenzwacht, Aachen
Siehe auch:
 Die Grenzwacht im Osten